ZBF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bathurst (Nuovo Brunswick), Canada